Die International Floorball League 2019/20 ist die zweite Spielzeit um die Floorball-Meisterschaft Österreichs, Sloweniens und Ungarns auf dem Großfeld der Herren. Das Teilnehmerfeld wurde durch drei ungarische Teams auf insgesamt nun neun Mannschaften erweitert

Die Saison begann am 14. September 2019 und sollte am ersten Oktober-Wochenende beendet werden. Allerdings wurde selbst dieser durch die Corona-Pandemie
verschobene Termin abgesagt, weil es den ungarischen Teams nicht gestattet war nach Škofja Loka zu reisen. Darum wurde der Tabellenstand der Hauptrunde als Abschlusstabelle deklariert.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Hauptrunde spielt jedes Team jeweils zweimal (Hin- und Rückspiel) gegen jedes andere. Im Salming IFL Final 4 spielt der 1. gegen den 4. und der 2. gegen den 4. Die beiden Gewinner ermitteln dann den Floorball-Meister der drei teilnehmenden Länder.

Hauptrunde

Final 4 
Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 Ergebnisse

Einzelnachweise 

International Floorball League
Männerunihockeywettbewerb
Unihockey 2020